Esercito imperiale russo – esercito dell'Impero russo, attivo dal 1721 al 1917
 Armata Bianca – esercito contro-rivoluzionario russo, attivo dal 1917 al 1922 durante la guerra civile russa
Armata Rossa – esercito dell'Unione Sovietica, attivo dal 1918 al 1946
Esercito russo di liberazione – esercito collaborazionista, filo-nazista ed anti-sovietico, attivo dal 1941 al 1944
Armata Sovietica - esercito dell'Unione Sovietica, attivo dal 1947 al 1991
 Forze terrestri russe – esercito della Federazione Russa, attive dal 1992